Ни́шская епа́рхия () — епархия Сербской православной церкви на юге Сербии.

История 
Христианство на территории Нишской епархии проповедовали ученики апостолов апостольских, которые уже оставили здесь своих учеников. Ниш с древнейших времён имел епископскую кафедру. На территории епархии родился император Константин I Великий.

Ранняя история епархии известна мало. До 732 года была подвластна Папскому престолу. При переселении славян епархия пресеклась.

С X века епархия входила в состав Охридской архиепископии. После 1219 года епархия переходит в состав Сербской церкви, и впоследствии разделила её судьбу.

В 1898 году на источнике рядом со входящем в состав епархии монастыре в Джунисе было явление Богородице местной девочке Милойке Йоцич, которая дала завет построить на этом месте храм. Рассказ о явлении был опубликован только в 1936 году братом девочки. С тех пор камень, на который ступала Богородица, и сам источник считаются чудотворными и стали местами паломничества верующих. 

В октябре 2013 года в Нише состоялись основные торжества, посвящённые празднованию 1700-летию подписания Миланского эдикта.

Епископы 
 Кириак (до 343)
 Гауденций (около 343)
 Бонос (378—391)
 Маркиан (409—414)
 Далматий (467)
 Гаиан (504—516)
 Проект (около 553)
 Никодим (ок. 1279)
 Матфей (1528—1541)
 Евфимий (ок. 1592)
 Георгий (ок. 1597)
 Макарий (первая половина XVII века)
 Герасим (ок. 1645)

 Рувим (1680—1707)
 Яничий I (1712—1734)
 Пангелос (1734—1750) (греческий)
 Георгий (Попович) (1735—1745) (сербский)
 Гаврилл (Николич) (ок. 1752)
 Калиник (ок. 1753)
 Никодим (ок. 1754)
 Афанасий (ок. 1755)
 Гавриил II (ок. 1761)
 Гавриил III (1766—1777)
 Герасим (1778)
 Макарий (1802—1815)
 Мелетий (1815—1821)
 Венедикт I (ок. 1821)
 Даниил (1821)
 Иосиф (1827—1832)
 Григорий (1837—1842)
 Никифор (ок. 1842)
 Венедикт II (1843—1845)
 Иоанникий II (1850—1858)
 Стефан (Ковачевич) (1858—1862)
 Каллиник (1862—1869)
 Парфений (1869)
 Каллиник II (1869—1872)
 Виктор (Чолакович) (28 мая 1872 — 1 апреля 1883)
 Нестор (Попович) (3 апреля 1883 — 19 марта 1884)
 Димитрий (Павлович) (8 ноября 1884—1889)
 Иероним (Йованович) (22 июня 1889 — 10 июня 1894)
 Иннокентий (Павлович) (2 августа 1894 — 15 февраля 1898)
 Никанор (Ружичич) (17 апреля 1898 — апрель 1911)
 Доментиан (Попович) (7 мая 1911 — 21 марта 1913)
 Досифей (Васич) (25 мая 1913 — 8 октября 1932)
 Иоанн (Илич) (13 июня 1933 — 5 февраля 1975)
 Ириней (Гаврилович) (15 июня 1975 — 26 мая 2011) c 22 января 2010 года — в/у, патр. Сербский
 Иоанн (Пурич) (26 мая 2011 — 24 мая 2016)
 Феодосий (Шибалич) (24 мая 2016 — 24 мая 2017)
 Арсений (Главчич) (с 24 мая 2017)

Монастыри 
 Айдановац
 Джюнис
 Дивлянский монастырь
 Липовац
 Поганово

Примечания

Ссылки 

Епархии Сербской православной церкви